Rodrigo Alejandro Vargas – calciatore australiano
 Rodrigo Mauricio Vargas Castillo – calciatore boliviano